

Adjectif 
 Amour courtois 
 Roman courtois 
 Une arme courtoise est une arme mouchetée. Voir tournoi

Patronyme 
Courtois est un nom de famille francophone notamment porté par :
 Courtois ;
 Famille Courtois d'Arcollières ;
 Alain Courtois (1951-), homme politique belge ;
 Albin Courtois (1928-2015), sculpteur belge ;
 Antoine Courtois, fabricant d'instruments de musique ;
 Antoine-Léonard Courtois (1823-1901), prestidigitateur belge ;
 Bernard Courtois (1777-1838), chimiste français ;
 Christian Courtois, (1912-1956), historien français ;
 Colette Courtois (19?-2010), actrice québécoise ;
 Didier Courtois (1960-), dessinateur de bande dessinée réaliste belge ;
 Didier Courtois (1967-), patineur artistique français ;
 Edme-Bonaventure Courtois (1754-1816), révolutionnaire français ;
 Étienne Courtois d'Arcollières (XVIe siècle), archer du roi François  ;
 Gabriella Rèpaci Courtois (1940-2012), historienne d'art ; 
 Georges Courtois (1947-2019), criminel français ; 
 Jacques Courtois (1621-1676) peintre franc-comtois ;
 Grégoire Courtois (1978-), libraire, écrivain et vidéaste français ;
 Guillaume Courtois (1628-1679), peintre franc-comtois, frère du précédent ;
 Gustave Courtois (1852-1923), peintre français ;
 Guy Courtois (1922-2006), médecin canadien ; 
  ;
 Jean-Baptiste Courtois (1748-18??), chimiste et père de Bernard Courtois ;
 Jean-Émile Courtois (1907-1989), pharmacien des Hôpitaux français ;
 Jean-Patrick Courtois (1951-), homme politique français ;
 Jean-Philippe Courtois (19?-), président de Microsoft international ; 
 Laurence Courtois (1976-), joueuse de tennis professionnelle ;
 Laurent Courtois (1978-), footballeur français ;
 Luc Courtois (1958-), historien belge ;
 Marie-France Courtois (1954-), footballeuse française ;
 Nicolas Courtois (1971-), cryptologue franco-polonais ;
 Pierre de Courtois (1878-1946), homme politique français ;
 Reine Courtois (19?-), actrice française ;
 Roger Courtois (1912-1972), footballeur français ;
 Sébastien de Courtois (né en 1975), spécialiste des chrétiens d’Orient appartenant à la famille Courtois d’Arcollières  ;
 Stéphane Courtois (1947-), historien français ;
 Thibaut Courtois (1992-), footballeur belge ;
 Valérie Courtois (1990-), joueuse de volley-ball belge ;
 Victor Courtois (1907-1960), prêtre jésuite belge et islamologue ;
 Vincent Courtois (1968-), violoncelliste de jazz.

Toponymes

Communes et habitants
 Courtois-sur-Yonne, commune française dont les habitants sont les Courtoisien(e)s
 Courtois, habitant de Cour-et-Buis, commune française située dans le département de l’Isère
 Courtois, zone non incorporée du Missouri aux États-Unis

Lieux 
 Lac Courtois, lac canadien du Québec situé dans la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay
 Lac Courtois, lac canadien du Québec situé en Jamésie
 Lac Courtois, situé dans le versant du réservoir Baskatong, dans le territoire non organisé de Lac-Douaire, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région des Laurentides (région administrative), au Québec, au Canada
 Courtois Creek, ruisseau du Missouri (État) aux États-Unis

Rues 
Ne sont listées ici que les rues portant uniquement le nom Courtois et non toutes celles portant également un prénom accolé.
 Rues en France
 Passage Courtois, un passage dans le  de Paris
 Rue Courtois 93500 Pantin, Seine-Saint-Denis, île de France
 Rue Courtois, 92320 Chatillon, Hauts-de-Seine, île de France
 Rue Courtois, 77450 Isles-lès-Villenoy, Seine-et-Marne, île de France
 Rue Courtois, 21130 Auxonne, Côte-d'Or, Bourgogne
 Rue Courtois, 59000 Lille, Nord, Nord-Pas-de-Calais
 Rue Courtois, 76320 Caudebec-lès-Elbeuf, Seine-Maritime, Haute-Normandie
 Rue Courtois, 72400 Saint-Aubin-des-Coudrais, Sarthe, Pays de la Loire
 Rue du Courtois, 41500 Menars, Loir-et-Cher, Centre
 Rue du Courtois, 27120 Pacy-sur-Eure, Eure, Haute-Normandie

 Rues en Belgique
 Rue Courtois, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles, Belgique
 Rue Courtois, 4000 Liège, Région Wallonne, Belgique
 Rue Courtois, 4800 Verviers, Liège, Région Wallonne, Belgique

 Rues au Canada
 Rang Courtois, Saint-Valère, Centre du Québec, Québec G0P 1M0, Canada
 Rue Courtois, Québec, Communauté-Urbaine-de-Québec, Québec, Canada
 Rue Courtois, Chicoutimi, Le Fjord-du-Saguenay, Québec G7J 2H6, Canada
 Rue le Courtois, La Malbaie, Charlevoix-Est, Québec G5A, Canada
 Rue le Courtois, Sept-Îles, Sept-Rivières--Caniapiscau, Québec G4R 1E2, Canada

 Rues aux États-Unis
 Courtois Road, Harmony, Missouri, États-Unis
 Courtois Road, Steelville, Missouri, États-Unis
 Courtois Street, Saint-Louis, Missouri, États-Unis
 Courtois Common North, Saint-Charles, Missouri, États-Unis
 Courtois Lane, Deerfield, Rockingham, New Hampshire, États-Unis

Divers 
 Banque Courtois, banque privée avec comme maison mère le Crédit du Nord
 Antoine Courtois, société d'instruments de musique

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme